Моско́вський проспе́кт — назва проспектів у населених пунктах, часто вживається на території колишнього СРСР.

Проспекти

Московський проспект — колишня назва проспекту Степана Бандери в Києві.
  Московський проспект - колишня назва проспекту Героїв Харкова в Харкові.

Московський проспект — проспект в місті Брянськ.
 Московський проспект — проспект в місті Воронеж.
 Московський проспект — проспект в місті Калінінград.
 Московський проспект — проспект в місті Санкт-Петербург.
 Московський проспект — проспект в місті Ярославль.

Метрополітен 
«Московський проспект» — колишня назва станції «Турбоатом» Харківського метрополітену.

Див. також 
 Московська вулиця

Проспекти
Вулиці, названі на честь Москви